AHM est un sigle, qui peut signifier :
 Association de hockey mineur ;
 Atom Heart Mother, un album de Pink Floyd, paru en 1970 ;
Atom Heart Mother, un morceau de rock progressif paru sur l'album du même nom.